Вулиця Пантелеймона Куліша (Бровари)
 Вулиця Пантелеймона Куліша (Козелець)
 Вулиця Пантелеймона Куліша (Київ)
 Вулиця Пантелеймона Куліша (Львів)
 Вулиця Пантелеймона Куліша (Люботин)
 Вулиця Пантелеймона Куліша (Ніжин)
 Вулиця Пантелеймона Куліша (Суми)

Див. також 
 Вулиця Миколи Куліша

Вулиці, названі на честь людей